Andrej Novak je osebno ime več znanih Slovencev:

 Andrej Novak (izumitelj) (1821—1901), izumitelj (vojaški)
 Andrej Novak (karikaturist) (1935—2016), karikaturist, ilustrator, grafični oblikovalec
 Andrej Novak (novinar) (1940—1995), novinar, publicist, prevajalec in diplomat
 Andrej Novak (1933—2019), astronom, predavatelj matematike in navigacije na FPP UL
 Andrej Novak (*1950), stomatološki protetik